Harknessiella är ett släkte av svampar. Harknessiella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Harknessiella